Lenningen (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Remich
Lenningen (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg